Sebiș, een stad in het Roemeense district Arad
 Sebiș, een plaats in de gemeente Drăgănești in het Roemeense district Bihor
 Sebiș, een plaats in de gemeente Șieuț in het Roemeense district Bistrița-Năsăud